В одиночному розряді тенісного турніру WTA New Jersey 1980, який проходив в рамках Туру WTA 1980, Гана Мандлікова здобула титул, у фіналі перемігши Андреа Джегер 6-7, 6-2, 6-2.

Сіяні гравчині 

  Трейсі Остін (чвертьфінал)
  Гана Мандлікова (чвертьфінал)
 Відсутня
  Даянн Балестрат (чвертьфінал)

 Гана Мандлікова (Переможниця)
 Вірджинія Рузічі (2-ге коло)
 Вірджинія Вейд (2-ге коло)
 Кеті Джордан (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

WTA New Jersey